Marcour ist der Nachname von:

 Eduard Marcour (1848–1924), deutscher Journalist und Politiker
 Michael Marcour (* 1959), deutscher Regattasegler